International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management (bis 2010 International Journal of Biodiversity Science & Management) ist ein seit 2005 erscheinendes Internationales Fachjournal für den Themenbereich biologischen Vielfalt und Ecosystem Services. Es erscheint bei Taylor & Francis Online viermal jährlich.

Thematisch beschäftigte sich die Zeitschrift mit geographischen, umwelttechnischen und biologischen Themen.

Biologiezeitschrift
Ökologische Fachzeitschrift
Englischsprachige Vierteljahreszeitschrift